Les Sélaginellacées (Selaginellaceae Willk.) sont une famille de plantes appartenant à la division des Lycophytes. C'est la seule famille de l'ordre monotypique des Selaginellales, qui ne comporte qu'un seul genre, celui des Sélaginelles (Selaginella).

Étymologie 
Le nom vient du genre type Selaginella qui serait le diminutif du latin selago, pour une plante ressemblant à la sabine, Juniperus sabina (Cupressaceae). 

Le genre Selago est utilisé pour un genre de la famille des Scrophulariaceae ; c'est aussi l'épithète spécifique d'une lycopode, Huperzia selago (Lycopodiaceae), qui a une certaine ressemblance générale avec l'espèce type de Selaginella, Selaginella selaginoides, d'où probablement l'origine du nom générique.

Cependant Théis nous met en garde quant à la signification de selago :

Description générale 
Les Sélaginellacées sont des plantes à ports très divers. Elles possèdent généralement une tige ramifiée par bifurcations successives, portant des racines et de nombreuses petites feuilles entières disposées sur quatre rangs le long des rameaux. Les feuilles de cette famille sont caractérisées par la présence, à leur base, d'une ligule sur la face supérieure.

Ne pas confondre avec la famille des Selaginaceae (genres Kuritis, Selago) qui est invalide en , ces plantes étant incorporées dans la famille Scrophulariaceae, tribu des Manuleae.

Reproduction 
Les fructifications (sporanges) sont insérées à l'aisselle des feuilles (= sporophylle) et forment dans leur ensemble un épi quadrangulaire (= strobile). Les Sélaginellacées présentent une hétérosporie et une hétéroprothallie :
 Les sporanges portés par les sporophylles à la base du strobile contiennent quatre grandes spores (jusqu'à  de diamètre), ce sont les macrospores (considérées comme femelles). On parle de macrosporanges.
 Les sporanges portés par les sporophylles en haut du strobile contiennent de très nombreuses spores microscopiques, ce sont les microspores (considérées comme mâles). On parle de microsporanges.

Les microspores se cloisonnent en un microprothalle (= prothalle mâle) formé d'une seule cellule végétative et d'une anthéridie. Ce prothalle reste inclus dans la spore.

Les macrospores se cloisonnent en un macroprothalle (= prothalle femelle) limité à la paroi de la spore. Ce prothalle dispose de rhizoïdes et de plusieurs archégones.

Milieu de vie 
Ce sont des espèces vivant essentiellement dans les régions tropicales avec quelques espèces en régions tempérées.

Genre 
Après avoir compté de nombreux genres et des milliers d'espèces au Paléozoïque, les Sélaginellacées ne comprennent de nos jours qu'un seul genre, Selaginella Beauv., qui compte environ 700 espèces.

Notes et références

Liens externes

Selaginellales

Selaginellaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flore laurentienne : Famille des Selaginellaceae

Lycopodiales
Famille de plantes (nom scientifique)

en:Selaginellales